De Belgische Supercup van het seizoen 2004/2005 vond plaats op zaterdag 30 juli 2005 in het Jan Breydelstadion. Landskampioen Club Brugge nam het op tegen bekerwinnaar Germinal Beerschot. Na de wedstrijd stond de score nog steeds gelijk. Uiteindelijk kon Brugge na strafschoppen dan toch het laken naar zich toetrekken. Balaban, De Cock, Leko en Klukowski van Club Brugge trapten hun strafschop tegen de netten. Monteyne en De Decker van GBA misten hun strafschop waardoor ze de wedstrijd verloren. Voor Club Brugge was het de dertiende Supercup in de geschiedenis van de club. Ook de drie voorgaande jaren won Club Brugge de trofee.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Voetbal in 2005
Sportevenement in Brugge